Tanger steht für:
 Tanger, eine marokkanische Stadt
 Tanger (Fluss), ein Fluss in Sachsen-Anhalt
 Tanger (Band), eine argentinische Prog- und Jazz-Rock-Band
 Tanger Industrial, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Tanger ist der Familienname folgender Personen:
 Helen Tanger (* 1978), niederländische Ruderin
 Martina Schmidt-Tanger (* 1959), deutsche Psychologin und Sachbuchautorin
 Wolfgang Tanger († 2015), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Villa Tanger
 Schwarzer Tanger
 Internationale Zone von Tanger
 Tangier